Ге́нрих Петро́вич Григоря́нц (, 2 января 1945, Тбилиси) — депутат парламента Армении.

Факты биографии 
 1964—1969 — Ереванский педагогический институт иностранных языков им. В. Брюсова. Филолог. Кандидат философских наук, профессор.
 1969—1972 — преподавал в том же институте.
 1972—1991 — работал в Ереванской государственной консерватории им. Комитаса старшим педагогом, доцентом, деканом, а затем заведующим кафедры.
 1991—1994 — директор Ереванского гуманитарного колледжа.
 1994—1995 — приглашённый профессор Московского государственного открытого университета.
 1995—1999 — ректор университета языкознания «Интерлингва».
 1999—2003 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и вопросам молодёжи. Беспартийный.

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении
Преподаватели Ереванской консерватории